Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2021 (offiziell: BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2021) fanden vom 2. April bis 12. April im kanadischen Calgary im dortigen MacPhail Centre Canada Olympic Park statt. Ursprünglich war die Hauptstadt Ottawa als Austragungsort vorgesehen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurden die Weltmeisterschaft nach Calgary verlegt, da dort ein besserer Schutz gegen das Virus ermöglicht werden konnte.

Qualifikation 
Die folgenden Nationen haben sich für eine Teilnahme qualifiziert:

Teams 
Die Teams sind wie folgt:

Round Robin

Tabelle 
Abkürzungen: w = Siege aus den Direktduellen, DSC = Draw Shot Challenge
Erläuterungen: 
Im Infofeld sind die Siege aus den Direktbegegnungen aufgeführt.

Ergebnisse 

Draw M1: 2. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M2: 2. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M3: 3. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M4: 3. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M5: 3. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M6: 4. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M7: 4. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M8: 4. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M9: 5. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M10: 5. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M11: 5. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M12: 6. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M13: 6. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M14: 6. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M15: 7. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M16: 7. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M17: 7. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M18: 8. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M19: 8. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M20: 8. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M21: 9. April 2021, 03:00 Uhr

Draw M22: 9. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M23: 9. April 2021, 22:00 Uhr

Finalrunde

Turnierbaum

Ergebnisse 
Draw M1: 9. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M2: 11. April 2021, 19:00 Uhr

Halbfinale 
Draw M3: 12. April 2021, 00:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
Draw M4: 12. April 2021, 5:00 Uhr

Finale 
Draw M5: 12. April 2021, 5:00 Uhr

Endstand

Einzelnachweise 

Herren
Sportveranstaltung in Calgary
Curling (Kanada)
Weltmeisterschaft der Herren